Рахымжана Кошкарбаева (, до 2006 г. — Романовка) — село в Целиноградском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр сельского округа Рахымжана Кошкарбаева. Код КАТО — 116667100.

География 
Село расположено на левом берегу реки Нура, на расстоянии примерно 37 километров (по прямой) к юго-востоку от административного центра района — села Акмол.

Абсолютная высота — 365 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Кабанбай батыра — на севере, село Нура — на юго-востоке, аул Сарыколь — на юго-западе.

Близ села проходит автодорога областного значения — КС-5 «Кабанбай батыра — Жангызкудук — Оразак».

История 
Село основано в 1895 году немецкими переселенцами из Саратовской губернии и Бессарабии и называлось Романовка.

Население 
В 1989 году население села составляло 1917 человек (из них немцы — 78%).

В 1999 году население села составляло 1564 человека (744 мужчины и 820 женщин). По данным переписи 2009 года в селе проживало 1680 человек (846 мужчин и 834 женщины).

Улицы 

 микрорайон 1
 ул. Алихана Бокейханова
 ул. Бейбитшилик
 ул. Достык
 ул. Жастар
 ул. Желтоксан
 ул. Женис
 ул. Тауелсиздиктин 25 жылдыгы

Примечания 

Населённые пункты, основанные в 1895 году
Населённые пункты Целиноградского района
Немецкие населённые пункты в Казахстане
Переименованные населённые пункты Казахстана